Пьештяни () — ряд словацких топонимов.

 Пьештяни — курортный город в западной Словакии на реке Ваг у подножья Поважского Иновца.
 Пьештяни — район Трнавского края Словакии.
 Пьештяни — аэропорт в западной Словакии.